Die Österreichische Fußballmeisterschaft 1946/47 wurde vom Liga-Komitee ausgerichtet und von dessen Mitgliedern bestritten. Als Unterbau zur (Wiener) Liga diente die zweigleisig geführte Erste Klasse. Zudem wurden von weiteren Bundeslandverbänden Landesmeisterschaften in unterschiedlichen Modi ausgerichtet.

Erste Leistungsstufe – Liga

Allgemein 
Die Meisterschaft in der Liga wurde mit 11 Mannschaften bestritten, die während des gesamten Spieljahres je zwei aufeinander trafen. Meister wurde die Wiener Wacker, die ihren ersten Meistertitel gewannen und mit dem Cupsieg auch das Double holte. Die beiden letzten Mannschaften der Tabelle mussten absteigen und waren in der nächsten Spielsaison nicht mehr in der Liga vertreten.

Abschlusstabelle 

|}

Aufsteiger
 Wiener Liga: SC Rapid Oberlaa

Torschützenliste 

	
	

|}
siehe auch Liste der besten Torschützen Österreichs

Meistermannschaft 
Stefan Ploc, Franz Pelikan – Theodor Brinek jun., Otto Marischka, Friedrich Zwazl – Herrmann, Polster, Franz Macho, Gerhard Hanappi – Karl Zischek, Licker, Streit, Franz Pavuza, Karl Loidolt, Theodor Wagner, Ernst Reitermaier, Wilhelm Hahnemann, Josef Wirius, Edelmann, Csarmann, Strobl, Johann Kalcik – Trainer: Johann Strnad

Zweite Leistungsstufe –  Wiener Liga 
In diesem Jahr wurde die zweite Leistungsstufe schon wieder reformiert und es spielten 13 Teams gegeneinander, Meister wurde der SC Rapid Oberlaa.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SC Gaswerk VIII Wien
 FC Stadlau

Meisterschaften in den Bundesländern

1. Klasse Burgenland 
Im Burgenland wurde die 1. Klasse in vier Gruppen eingeteilt: Mitte, Nord, Oberpullendorf und Süd. Nach einem Finalturnier wurde der SC Oberwart Meister.

Gruppe Mitte: Abschlusstabelle

|}

Gruppe Nord
 Teilnehmer am Turnier um die Meisterschaft: SC Parndorf

Gruppe Oberpullendorf
 Teilnehmer am Turnier um die Meisterschaft: SV Deutschkreutz

Gruppe Süd

|}

 Teilnehmer am Turnier: SC Oberwart

Turnier um die Meisterschaft

|}
Finale

|}

1. Klasse Kärnten 
In Kärnten fixierte sich der ASK Klagenfurt den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Annabichler SV
 ATSV Feldkirchen

Landesliga Niederösterreich 
In Niederösterreich konnte sich der SC Harland den Meistertitel sichern.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 WSV BU Neunkirchen
 ASV Hohenau
 SV Neulengbach
 Zuckerfabrik Leopoldsdorf

1. Klasse Oberösterreich 
In Oberösterreich errang der Linzer ASK den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SC Breitbrunn

Landesklasse Salzburg 
In Salzburg fixierte sich der Salzburger AK 1914 den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Polizei SV Salzburg
 ATSV Itzling

Landesliga Steiermark 
In der Steiermark sicherte sich der SK Sturm Graz den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 WSV Fohnsdorf
 WSV Rosenthal

Landesliga Tirol 
In Tirol wurde der SV Innsbruck Meister.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Gruppe Innsbruck: FC Wacker Innsbruck
 Gruppe Unterland: FC Schwaz

Landesliga Vorarlberg 
Meister in Vorarlberg wurde der SC Schwarz-Weiß Bregenz.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger

Es liegen keine Informationen über Aufsteiger vor.

Weblinks 
 Österreich 1 ((Wiener) Liga) 1946/47 bei austriasoccer.at und Österreich 2 (Wiener Liga ) 1945/46 – 1947/48 bei austriasoccer.at
 Austria 1946/47 (Wiener) Liga und Wiener Liga bei rsssf.com

Einzelnachweise 

Osterreichische Fußballmeisterschaft 1946/47
1946/47